Pastoralisme, een vorm van landgebruik met een extensieve beweiding
 pastoraat, een vorm van geestelijke verzorging

Zie ook
 Pastorale (doorverwijspagina), algemene indicatie van landelijk karakter